— 34-й император Японии, правивший с 2 января 629 по 17 ноября 641 года. Личное имя — Тамура-но одзи. Японский посмертный титул — Окинага-тараси-хи-хиронука.

Он был внуком императора Бидацу одновременно и с отцовской, и с материнской сторон. Его отцом был принц Осисака-но-Хикохито-но-Оэ, а матерью — принцесса Нукатэ-химэ, которая была младшей сестрой его отца.

Вступление на престол 
После смерти императрицы Суйко в 628 году реальных претендентов на престол было двое — принцы Ямасиро-но Оэ и Тамура. Первый был старшим сыном Сётоку (регента при Суйко) и внуком главы могучего рода Сога, Умако по материнской линии, второй — сыном принца Осисака-но-Хикохито, двоюродного брата Сётоку. Тамура был женат на дочери Умако и имел от этого брака сына — принца Фурухитоноэ. Надеясь впоследствии посадить на трон Фурухитонооэ, Сога-но Эмиси, унаследовавший титул и должность своего отца Умако, умершего в 626 году, добивался, чтобы императором стал Тамура. Посмертная воля Суйко была выражена неясно, и Эмиси толковал ее в пользу последнего.

В 9-м месяце 628 года Эмиси созвал политический совет высшей знати — маэцукими. Однако если прежде дом Сога легко навязывал свою волю совету, то теперь предложение Эмиси не встретило безоговорочной поддержки. Мнения о наследии престола разделились: пятеро поддержали кандидатуру Тамура, трое — Ямасиронооэ, а один воздержался, так как принадлежал к дому Сога, но был сторонником Ямасиронооэ. В конце концов Эмиси удалось возвести на трон Тамура, принявшего имя Дзёмэй.

Правление 
Источники не содержат сведений о каких-либо значительных событиях в годы правления Дзёмэй, однако позволяют судить о продолжавшемся процессе становления раннефеодального государства. Рост бюрократического аппарата усложнял управление чиновниками. По сообщению «Анналов Японии», в 636 году один из представителей императорского дома пожаловался Сога-но Эмиси на то, что чиновники отлынивают от службы, и предложил установить обязательные часы присутствия при дворе — с 6 часов утра и до 12 часов дня. Хотя Эмиси не согласился, необходимость контроля над государственным аппаратом была очевидной. С его расширением связана также потребность в городе — политическом центре. Именно этим объясняется частое строительство новых, все более крупных императорских дворцов и связанные с ним переезды двора в новые резиденции. Дзёмэй, в частности, в 639 году перенёс столицу к р. Кудара, где в то время жили переселенцы из Пэкче (по-японски — Кудара). Одновременно с дворцом строился крупный буддийский храм Кударадзи, то есть продолжалось поощрение буддизма.

Поэзия 
Дзёмэй также известен как . Вторая песня в антологии Манъёсю подписана его именем:

 Правление императора Дзёмэй

 2
 Песня, сложенная императором Дзёмэйво время восхождения его на гору Кагуяма, откуда он любовался страной

 В стране Ямато
 Много разных гор,
 Но выделяется из них красой одна
 Гора небес — гора Кагуяма!
 Когда на эту гору ты взойдешь
 И там просторы взором обведешь, —
 Среди равнин страны
 Восходит дым густой,
 Среди равнин морей
 Взлетает чаек рой,
 О, вот она — чудесная страна,
 Заветный край мой — Акицусима!
 Как крылья стрекозы, простерты острова,
 Страна Ямато — вот она!

Семейное древо 
Замечание: титул мико или о: дзи () носили сыновья государя, принцы или князья; титул химэ-мико, кодзё: или одзё: () — носили княгини / принцессы.

Примечания

Литература 

 
 
 

Правители Азии VII века
Поэты Японии